Il doppio del torneo di tennis Copa Sevilla 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tomas Behrend e Alexander Waske che hanno battuto in finale Óscar Hernández e Álex López Morón 7-60, 7-62.

Teste di serie 

 Emilio Benfele Álvarez /  Rogier Wassen (semifinali)
 Óscar Hernández /  Álex López Morón (finale)

 Tomas Behrend /  Alexander Waske (Campioni)
 Leonardo Azzaro /  Gergely Kisgyorgy (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Sevilla 2004